Безіменна — річка в Україні у Білоцерківському районі Київської області. Ліва притока річки Боярки (басейн Південного Бугу).

Опис 
Довжина річки приблизно 4,54 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 4,09  км, коефіцієнт звивистості річки — 1,10 . Формується декількома струмками та загатами.

Розташування 
Бере початок на південно-східній стороні від села Лука. Тече переважно на південний зазід через село Бране Поле і між селами Маковецьке та Закутинці впадає у річку Боярку, ліву притоку річки Гнилого Тікичу.

Цікаві факти 
 На північно-західній околиці села Бране Поле річку перетинає автошлях  (автомобільний шлях регіонального значення на території України, Київ — Звенигородка. Проходить територією Київської та Черкаської областей.).
 На річці існує два газгольдера.

Примітки

Джерела

Посилання 
 

Малі річки України
Річки Київської області
Річки Білоцерківського  району
Річки України без назви